Notlandung steht für:
 Notlandung eines Luftfahrzeugs
Notlandung ist Filmtitel:
Notlandung (1948) (Broken Journey) von Ken Annakin
Notlandung im Weltraum (1964)
Notlandung in der Krokodilsbucht (1999)